Don Diego de día puede referirse a:

Al nombre común de la planta Convolvulus tricolor.
Al nombre común de la planta Ipomoea purpurea.